Джон Леки: Леки, Джон (1940—2003) — канадский гребец.
 Леки, Джон (род. 1949) — британский музыкальный продюсер.